Colville può riferirsi a:
Colville – fiume dell'Alaska
Colville – città statunitense nello Stato di Washington